Il Giza 87 è un prezioso cotone egiziano, utilizzato per produrre tessuti per camiceria di alta gamma. È coltivato esclusivamente in particolari condizioni climatiche lungo il Nilo e nella fertile zona del suo delta. Le sue fibre presentano caratteristiche straordinarie e uniche. La lunghezza della fibra e la sua uniformità sono notevoli (36 mm e 87,3%) con allungamento e resistenza elevatissimi pari a 43,9 g/tex.

Il grado di brillantezza di Giza 87, pari a 74,8, è tra i più alti degli Extra Long Staple egiziani e garantisce una particolare luminosità al tessuto.

I tessuti realizzati con il Giza 87 non degradano nel tempo. Dopo numerosi lavaggi la mano setosa non indurisce ma addirittura migliora, accrescendo la morbidezza e la sensazione di freschezza del capo e mantenendo la brillantezza originale.

Voci correlate
Industria tessile
Giza 45

Cotone